Airy (cratera lunar)
Airy (cratera marciana)

Desambiguações de topônimos